

Sigle 
 Institut de Finance et Management – business school internazionale situata a Ginevra, Svizzera
 Istituzioni Finanziarie Monetarie

Codici 
 ifm – codice ISO 639-3 della lingua teke-fuumu